Ричард де Бург (Richard de Burgh; умер до 17 февраля 1243, Пуату, Королевство Франция) — англо-ирландский аристократ, 1-й барон Коннахт с 1226 года, юстициарий Ирландии в 1228—1232 годах. Завоевал Коннахт, расширил свои владения в других частях Ирландии. Его сын получил титул графа Ольстера.

Происхождение 
Ричард де Бург принадлежал к аристократическому роду нормандского происхождения. Он был племянником Хьюберта де Бурга, графа Кента и приближённого короля Англии Джона Безземельного, а его дед, по-видимому, владел замком Бург в Норфолке. Отец Ричарда, Уильям де Бург, принял участие в ирландском походе Джона 1185 года и получил за это обширные владения в Лейнстере и Манстере, а позже женился на дочери Домналла, короля Томонда. В этом браке родились двое сыновей: Ричард и Хьюберт, ставший епископом Лимерика. Возможно, был и ещё один сын — Уильям.

Впоследствии Уильям получил от Джона Безземельного формальную власть над Коннахтом, но установить реальный контроль над этим регионом не смог.

</center>

Биография 
Ричард де Бург стал единственным наследником отца, умершего в 1206 году; в 1214 году он вступил в свои права. Король Джон признал его де-юре лордом Коннахта, но при этом признавал и власть местного короля Катала Кробдерга — вероятно, для того, чтобы не допустить излишнего усиления одного из них. В 1219 году Ричард попытался использовать финансовые затруднения короны в своих интересах: он предложил королю (это был уже Генрих III) за Коннахт три тысячи марок или тысячу фунтов за половину Коннахта, с тем, чтобы вторая половина отошла к нему после смерти Катала Кробдерга. Однако это предложение было отклонено. До 1225 года Ричард женился на Эгидии де Ласи, получив в качестве приданого земли в графстве Типперэри, а в 1223—1225 годах стал сенешалем Манстера и хранителем Лимерикского замка.

Катал Кробдерг умер в 1224 году. Перед смертью он назначил своего сына преемником; это соответствовало английским обычаям, но противоречило ирландским, предполагавшим избрание нового короля среди родичей умершего. В Коннахте началась междоусобная война, в которой Ричард поддерживал противников нового короля. В этом он встретил противодействие со стороны юстициария Ирландии Уильяма Маршалла, бывшего другом короля Коннахта. Однако вскоре политика короны в Ирландии изменилась: во многом благодаря Хьюберту де Бургу было принято решение о смещении Уильяма Маршалла и передаче Коннахта в качестве лена Ричарду. Несмотря на недовольство других английских лордов Ирландии, Ричард де Бург в 1226 году формально стал владельцем всего Коннахта, обязавшись за это делать ежегодный взнос в казну: первые пять лет по 300 марок, затем — по 500.

Благодаря продолжавшейся междоусобной войне Ричард смог установить реальный контроль над Коннахтом. Генрих III передал под его управление графства Корк и Уотерфорд и все коронные земли в Десмонде, а в 1228 году назначил барона юстициарием Ирландии. В 1232 году положение Ричарда пошатнулось из-за опалы его дяди: он потерял должность юстициария, король даже хотел предпринять поход в его земли, но вскоре де Бургу удалось снова войти в фавор. Во время мятежа Ричарда Маршалла, охватившего также и Ирландию, Ричард поддержал короля (1234 год). В 1235—1236 годах он окончательно завоевал Коннахт. Значительную часть захваченных земель де Бург раздал баронам, а себе забрал территорию с центром в Лохрее, где построил замок. Это завоевание создало условия для мирного развития существенной части Ирландии, продолжавшегося около 100 лет.

Ричард умер до 17 февраля 1243 года в Пуату, куда он был вызван королём на войну с Францией.

Семья 
До 1225 года де Бург женился на Эгидии де Ласи, дочери Уолтера де Ласи, 2-го лорда Мита. В этом браке родились:

 Ричард, 2-й барон Коннахт (умер в 1248);
 Уолтер, 3-й барон Коннахт, 1-й граф Ольстер (умер в 1271);
 Уильям (умер в 1270; его потомки контролировали большую часть Коннахта);
 Элис (умерла после 1243);
 Марджори (умерла после 1253), жена Тибо Батлера;
 Матильда (Мод), жена Джеральда де Прендергаста;
 дочь, жена Эмона де Валенса.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Ричард
Юстициарии Ирландии
Бароны Коннахт